Emil Baehrens (1848-1888), philologue allemand.
 Wilhelm Baehrens (1885, 1929), fils du précédent, philologue allemand.